Le mot simia est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « imitateur » ou « singe », comme sa variante de genre masculin, .

Sciences et techniques 
 Simia est un genre de singes créé par Linné en 1758, aujourd'hui obsolète parce que paraphylétique et très hétérogène. Pour les articles consacrés à des espèces anciennement placées dans ce genre, consulter la liste générée automatiquement.
 En taxonomie, le mot simia est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Toponyme 
 Khirbat al-Simia est un village palestinien rattaché au gouvernorat de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.

Notes et références 

Épithète spécifique